Halbfaß steht für:

 den deutschen Hydrologen Wilhelm Halbfaß (1856–1938)
 ein Volumenmaß für Bier, siehe Halbfass

Siehe auch:
 Halbfass (Begriffsklärung)
 Halbfas